Lay Me Down – singolo dei Dirty Heads del 2010
 Lay Me Down – singolo di Sam Smith del 2013
 Lay Me Down – singolo di Avicii del 2014
 Lay Me Down – singolo di Pixie Lott del 2014